Masein peut faire référence à :
Masein, ville birmane ;
Masein, ville suisse.